Вера Небольсина:
 Небольсина, Вера Валерьевна (род. 1989) — российская шахматистка, гроссмейстер.
 Небольсина, Вера Николаевна (род. 1958) — оперная певица.